Джеральд Такер (; 14 марта 1922 — 29 мая 1979) — американский баскетболист и тренер, игравший на студенческом и любительском уровне. Чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в качестве тренера.

Студенческая карьера 

В 1947 году окончил Университет Оклахомы, где в течение трёх лет играл за команду «Оклахома Сунерс», в которой провёл успешную карьеру. При Такере «Сунерс» два раза выигрывали регулярный чемпионат конференции Big 6 (1942, 1947), а также два раза выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1943, 1947).

В 1943 году «Сунерс» дошли до 1/4 финала турнира NCAA (), где 26 марта в упорной борьбе проиграли команде Кена Сэйлорса «Вайоминг Ковбойз», будущему победителю турнира, со счётом 50-53, в котором Такер стал вторым по результативности игроком своей команды, набрав 11 очков. В 1947 году «Сунерс» вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где сначала в полуфинальном матче, 22 марта, в упорной борьбе обыграли команду Слейтера Мартина «Техас Лонгхорнс» со счётом 55-54, в котором Джеральд стал лучшим по результативности игроком своей команды, набрав 15 очков, а затем в финальной игре, 25 марта, проиграли команде Джорджа Кафтана и Боба Коузи «Холи-Кросс Крузейдерс» со счётом 47-58, в которой Такер стал лучшим игроком матча, набрав 22 очка.

В 1947 году Джеральд Такер признавался баскетболистом года среди студентов по версии Helms Foundation. Помимо этого он один раз включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1947), а также один раз — во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1943).

Любительская карьера 

Такер играл на позиции центрового и никогда не выступал на профессиональном уровне. После окончания университета Оклахомы он решил не заключать соглашение с командами Баскетбольной ассоциации Америки и Национальной баскетбольной лиги, а подписал контракт с клубом нефтяной компании Филлипс Петролеум «Бартлесвилл Филлипс 66» (его другое название «Ойлерз 66») из Любительского спортивного объединения (AAU), выступавшим в Национальной промышленной баскетбольной лиге (NIBL), где стал партнёром Боба Кёрланда. Джеральд провёл в команде всего два сезона, но успел за это время выиграть чемпионский титул (1950), кроме того два раза включался во всеамериканскую сборную AAU (1949, 1950).

Тренерская карьера 

После завершения карьеры игрока Такер на протяжении четырёх сезонов проработал на должности главного тренера в родной команде «Бартлесвилл Филлипс 66» (1954—1958). Под его руководством «Нефтяники» стали чемпионами турнира AAU в сезоне 1954/1955 годов, обыграв в финальном матче со счётом 66-64 клуб «Лакетт-Никс Клипперс» из Боулдера (штат Колорадо). В следующем сезоне они также играли в решающем матче, но с разницей в два очка проиграли команде «Бачан Бейкерс» из Сиэтла (57-59).

В 1956 году Такер тренировал сборную США с Биллом Расселлом и Кей Си Джонсом в составе, которая под его руководством стала чемпионом летних Олимпийских игр в Мельбурне. В финальном матче звёзднополосатые со счётом 89-55 разгромили сборную СССР, которой руководил Степан Спандарян.

Смерть 

Джеральд Такер умер 29 мая 1979 года на 58-м году жизни. В 1989 году его именем назвали финал четырёх NCAA все сорок команд, участвовавших в турнире.

Примечания

Ссылки 
 Tucker made most of athletic ability
 U.S. Men's Olympic All-Time Coaching Staff

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Тренеры сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года